Piaget () — швейцарский производитель часов класса "люкс".

История 
В 1874 году Жорж Эдуар Пьяже () открывает свою первую мастерскую на семейной ферме, расположенной в городке Ла Кот-о-Фе швейцарского кантона Юра. Он специализировался на производстве карманных часов и часовых механизмов высокой точности. Ему помогали его 14 детей. Вскоре имя Пьяже стало известным за пределами кантона Невшатель. Изделия у него заказывали известные фирмы. В 1911 году Тимоте Пьяже, сын Жоржа Пьяже, принимает семейное дело. С тех пор мануфактура занимается производством наручных часов.

В 1943 году, усилиями внуков основателя — Жеральда и Валентина Пьяже, Piaget становится зарегистрированной торговой маркой. С тех пор мануфактура в Ла Кот-о-Фе производит собственные изделия и уверенно разворачивает свою деятельность на международном уровне. Вследствие своего быстрого развития семейное предприятие открывает новый завод в 1945 году, в том же городке Ла Кот-о-Фе, но уже с ориентацией на инновации и Сверхплоские часовые механизмы.

С 1957 года Piaget использует в производстве часов только драгоценные металлы.

В 1960 году — компания представила механизм с автоподзаводом калибра 12Р толщиной всего 2,3 миллиметра. Это изобретение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

В 1979 году запущена коллекции Piaget Polo.

В 1986 году — выпуск коллекции классических часов Dancer.

В 1990 году — запуск ювелирной коллекции Possession.

В 1998 году — коллекция женских часов Miss Protocole. Ультратонкие часы Altiplano.

В 1999 году — часы Piaget Emperador, усовершенствованная модель 1957 года.

В 2000 году — часы Upstream. Новая коллекция часов Piaget Polo.

В 2002 году — коллекция ювелирных изделий Magic Reflection.

В 2003 году — ювелирная коллекция Limelight.

В 2004 году — обновлена коллекция Miss Proto-cole XL.

См. также 
 Список производителей часов

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Piaget 

Производители часов Швейцарии
Швейцарские часы